PeerTV était un logiciel (propriétaire ?) permettant la réception des Web TV et des chaînes de télévision diffusées sur Internet. Il reposait exclusivement sur des technologies open source (Perl, PeerCast et VLC) afin d'être présent à terme sur toutes les plateformes. Son interface était volontairement épurée pour permettre une prise en main facile, et garder au client sa légèreté.

Versions 

Il existait en plusieurs versions, selon les systèmes d'exploitation :

 PeerTV Classic: version Windows gratuite (financée par la publicité), en Perl/Win32-GUI.
 PeerTV Plus: version Windows payante (sur abonnement), en Perl/Win32-GUI.
 PeerTV Linux: version Linux, en Wx-GTK.
 Il existait une version multiplateformes (Windows/Linux) en Perl/Tk (obsolète). C'était la seule version disponible en anglais, en espagnol et en catalan.

Technique 

Pour une compatibilité avec le maximum de formats, il embarquait deux lecteurs multimédia : VLC (lecteur principal) et MPlayer (pour les chaînes en VP6). 

La liste des chaînes de PeerTV provenait de la base de données Peeramid, entretenue de manière communautaire (administrateurs de PeerTV, utilisateurs). Le bot Peeranha contribuait également à assurer une qualité constante à la liste (test quotidien des chaînes, scan de nouveaux flux sur internet.)

Également fourni avec PeerTV, PeerCast, qui permettait la réception de flux diffusés en P2P (notamment en Ogg Theora). L'outil Peerogue permettait la diffusion facile de vidéos vers PeerTV en P2P.

Pour trouver une chaîne rapidement, PeerTV proposait un système de filtres, et de recherche rapide par nom. L'utilisateur pouvait constituer sa liste de favoris, mais également consulter le Top 20 des utilisateurs, ainsi que la liste de chaînes conseillées par le site.

Liens externes 

Logiciel sous licence libre
Logiciel de lecture continue
Logiciel pour Windows
Logiciel pour Linux